O Papiro 6  (6) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém os capítulos dez e onze do Evangelho de João, datado pela paleografia para o século IV.

O texto está escrito com uma coluna por página, contendo 30 linhas cada.

O texto grego desse códice é um representante do Texto-tipo Alexandrino. Kurt Aland colocou-o na Categoria II.

Texto 

 [τευσαν εις αυτον τιν]ες δε εξ αυ
 [των απηλθον προς τ]ο̣υ̣ς φαρισαιους
 [και ειπαν αυτοις α] επ̣ο̣ιησεν ις̅
 [συνηγαγον ουν οι αρ]χι̣ερεις
 [και οι φαρισαιοι συνεδριο]ν̣ και ελε
 [γον τι ποιουμεν οτι ουτο]ς̣ ο̣ α̣ν̣θρ̣ω̣
 [πος πολλα ποιει σημεια] εαν
 [αφωμεν αυτον ουτως] παντες̣
 [πιστευσουσιν εις αυτον] κ̣αι ελευ
 [σονται οι ρωμαιοι και αρο]υ̣σιν ημων
 [και τον τοπον και το εθνο]ς̣·
 [εις δε τις εξ αυτων καια]φας
 [αρχιερευς ων του ενιαυτο]υ̣ εκειν[ου
 ειπεν αυτοις υ]με[ις ουκ] ο̣ιδατ̣[ε
 ουδεν ουδε λο]γ̣ι̣ζε̣[σθε ο]τ̣ι συμ
 [φερει υμιν ι]ν̣[α εις αν]θ̣ρω
 [πος αποθαν]η̣ υ[περ του λαο]υ̣
 [και μη ολον το] ε[θνος αποληται του
 το δε αφ εαυτου] ουκ ε̣[ιπεν] α̣λλα̣
 [αρχιερευς ων] του ε[νια]υ̣του̣ εκ̣[ει
 νου επροφητευσεν οτι ε]μ̣ελ̣λ̣ε̣[ν
 ις̅ αποθνησκειν υπερ το]υ̣ εθ̣[νους]
 [και ουχ υπερ του εθνους μονον
 αλλ ινα και τα τεκ]ν̣α του [θ]υ̣̅ [τα
 διεσκορπισμενα] συναγαγη ε̣ι̣ς ε̣ν̣

Ver também 
 Lista dos papiros do Novo Testamento

Referências

Bibliografia 

 Friedrich Rösch, Bruchstücke des ersten Clemensbriefes nach dem achmimischen Papyrus der Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek (Strasbourg, 1910), pp. 119–160.
 Peter M. Head, The Habits of New Testament Copyists Singular Readings in the Early Fragmentary Papyri of John, Biblica 85 (2004), pp. 406–407.

Papiro 0006
Epístolas apócrifas